Leușeni (rejon Hîncești) – wieś w Mołdawii, w rejonie Hîncești
 Leușeni (rejon Telenești) – wieś w Mołdawii, w rejonie Telenești